Calpurni Cras (en llatí Calpurnius Crassus), descendent de l'antiga gens dels Licinis va ser un cavaller romà que va conspirar contra l'emperador Nerva.

Quan es van descobrir els seus plans, l'emperador no el va castigar i es va limitar a enviar-lo a Tàrent amb la seva dona. Més tard va ser executat per participar en una conspiració contra Trajà.

Referències 

Polítics romans
Gens Licínia